Вор — может означать:

 Вор — человек, систематически совершающий кражи.

Фильмы 
 «Вор» — художественный фильм 1916 года, Россия, режиссёр — Михаил Бонч-Томашевский.
 «Вор» — художественный фильм 1930 года, СССР.
 «Вор» — мультипликационный рисованный фильм 1934 года, СССР.
 «Вор» — художественный фильм, США, 1952 год, режиссёр Расселл Раус.
 «Вор» — художественный фильм, Франция — Италия, 1967 год, с Жаном Полем Бельмондо в главной роли.
 «Вор» — художественный фильм Майкла Манна, США, 1981 год, в ролях Джеймс Каан и Джеймс Белуши.
 «Вор» — художественный фильм, Италия — Франция, 1980 год, музыка Эннио Морриконе.
 «Вор» — короткометражный художественный фильм Рубена Геворкянца и Георгия Геворкова, Армения, 1995 год.
 «Вор» — художественный фильм Павла Чухрая, 1997 год.
  — американский мини-сериал, выходивший на канале FX в 2005 году.
 «Вор» — 14-й эпизод 7-го сезона сериала «Секретные материалы».

Литературные произведения 
 «Вор» — рассказ Антона Павловича Чехова, 1886
 «Вор» — рассказ Леонида Николаевича Андреева, 1904
 «Вор» — роман Леонида Максимовича Леонова, 1927

Компьютерные игры 
 «Thief» — серия компьютерных игр, существующая с 1998 года

См. также 
 
 Вор в законе